Bình Dương (provincie), een provincie
 Bình Dương (Bình Định), een thị trấn in district Phù Mỹ, provincie Bình Định

Xã
 Bình Dương (Bắc Ninh), district Gia Bình, provincie Bắc Ninh
 Bình Dương (Cao Bằng), district Hòa An, provincie Cao Bằng
 Bình Dương (Quảng Nam), district Thăng Bình, provincie Quảng Nam
 Bình Dương (Quảng Ngãi), district Bình Sơn, provincie Quảng Ngãi
 Bình Dương (Quảng Ninh), district Đông Triều, provincie Quảng Ninh
 Bình Dương (Vĩnh Phúc), district Vĩnh Tường, provincie Vĩnh Phúc

Zie ook
 Bình Dương FC, een Vietnamese voetbalclub uit Thủ Dầu Một